Марю́тин — русская фамилия. Известные носители:
 Марютин, Пётр Матвеевич (1920—1992) — Герой Советского Союза.
 Марютин, Фридрих Михайлович (1924—2010) — советский футболист.

 Марютина, Татьяна Михайловна (род. 1947) — российский психолог.